Callao steht für
Callao, Region und Hafenstadt in Peru 
Avenida Callao Straße in Buenos Aires
Plaza del Callao in Madrid 
Bistum Callao in Peru 
Pilsen Callao, peruanisches Bier 
Universidad Nacional del Callao, peruanische Universität 
Callao-Höhle auf den Philippinen
Siehe auch:
 Kalao